Рік Лей (,  2 листопада 1948, Оріллія) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади. Згодом — хокейний тренер.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1968 року.

1966 року був обраний на драфті НХЛ під 16-м загальним номером командою «Торонто Мейпл-Ліфс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс» (НХЛ), «Гартфорд Вейлерс» (НХЛ) та «Нью-Інгленд Вейлерс» (ВХА).

Виступав за збірну Канади.

Статистика

Тренерська робота 
1989 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Працював з командами «Гартфорд Вейлерс», «Ванкувер Канакс» та «Торонто Мейпл-Ліфс».

Тренерська статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні тренери
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Тренери «Гартфорд Вейлерс»
Тренери «Торонто Мейпл Ліфс»
Тренери «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти ВХА‎‎
Задрафтовані «Торонто Мейпл-Ліфс»